Suslin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Suslin ha-Kohen, deutscher Talmudist
 Andrei Alexandrowitsch Suslin (1950–2018), russischer Mathematiker
 Juri Nikolajewitsch Suslin (* 1935), sowjetischer Ruderer
 Michail Jakowlewitsch Suslin (1894–1919), russischer Mathematiker
 Sergei Petrowitsch Suslin (* 1944), sowjetischer Judoka
 Viktor Suslin (1942–2012), russischer Komponist
 Wiktor Nikolajewitsch Suslin (* 1944), sowjetischer Ruderer

Siehe auch:
 Suslin-Hypothese